(von englisch „glänzend“) steht für:

 Monitore mit glänzender Oberfläche, siehe Glare-Type-Display
 Fotopapier, mit glänzender Oberfläche
 Glossy-Effekt, nach der Haarpflege durch Spülungen

Glossy ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Glossy (1848–1937), österreichischer Literaturhistoriker und Direktor der Städtischen Sammlungen Wien
 Blanka Glossy (1893–1952), österreichische Volksschauspielerin und Interpretin des Altwiener Lieds, Tochter von Karl Glossy